Eryngium hybridum är en flockblommig växtart som beskrevs av Johannes Baptista Bergmans. Eryngium hybridum ingår i släktet martornar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Martornar
hybridum